Le Paria peut désigner :

Presse 
Le Paria (journal) (1922 - 1926), journal mensuel parisien communiste et anticolonial.

Théâtre 
 Le Paria, une pièce de théâtre de Graham Greene.

Cinéma 
 Le Paria, titre français du film américain Outcast réalisé par Robert Florey, sorti en 1937 ;
 Le Paria, un film français réalisé par Claude Carliez, sorti en 1969.

Télévision 
 Le Paria, une série télévisée française réalisée par Denys de La Patellière, diffusée en 1985.